Il singolare del torneo di tennis Sail Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Brendan Evans 5-7, 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Gilles Müller (primo turno)
 Kristian Pless (semifinali)
 Gō Soeda (semifinali)

 Alun Jones (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Brendan Evans (finale)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sail Open 2008